Бошан може да се односи на:

 Бошан (Долина Оазе), насељено место у Француској, у департману Долина Оазе
 Бошан (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Бошан (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Бошан сир Ијар, насељено место у Француској, у департману Лоаре
Бошан Ђорђе (физичар) професор физике
Бошан Магда писац и новинар